Маргарита Гаспарян і Олександра Панова були чинними чемпіонками, але цього разу Гаспарян не змогла взяти участь через травму. Панова грала в парі з Євгенією Родіною, але вони знялися в матчі першого кола проти пари Демі Схюрс і Рената Ворачова.

Ралука Олару і Іпек Сойлу виграли титул, у фіналі перемігши пару Схюрс і Ворачова з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2016